Лэмонд Морис Мюррей (; родился 20 апреля 1973, Пасадина, Калифорния, США) — американский профессиональный баскетболист, завершивший карьеру в 2012 году.

Ранние годы 

Лэмонд Мюррей родился в городе Пасадина (штат Калифорния), учился в Фримонтской школе имени Джона Кеннеди (штат Калифорния), в которой играл за местную баскетбольную команду.

Студенческая карьера 

После окончания школы Мюррей поступил в Калифорнийский университет в Беркли, где в течение трёх лет выступал за команду «Калифорния Голден Бирз», в которой провёл успешную карьеру, набрав в итоге 1688 очков, 596 подборов, 160 передач, 110 перехватов и 75 блокшотов. При Мюррее «Голден Бирз» ни разу не выигрывали регулярный чемпионат и турнир конференции Pacific-10, однако два года подряд выходили в плей-офф студенческого чемпионата США (1993—1994). В сезоне 1992/1993 годов «Золотые Медведи» вышли в 1/8 финал турнира NCAA (), где проиграли команде «Канзас Джейхокс» (76—93).

10 марта 2012 года Лэмонд Мюррей был включён в баскетбольный Зал Славы конференции Pacific-12.

Карьера в НБА 

Играл на позиции лёгкого форварда. В 1994 году был выбран на драфте НБА под 7-м номером командой «Лос-Анджелес Клипперс». Позже выступал за команды «Кливленд Кавальерс», «Торонто Рэпторс» и «Нью-Джерси Нетс». Всего в НБА провёл 11 сезонов. В 1994 году Мюррей включался во 2-ую всеамериканскую сборную NCAA. Всего за карьеру в НБА провёл 736 игр, в которых набрал 8286 очков (в среднем 11,3 за игру), сделал 3033 подбора, 978 передач, 684 перехвата и 319 блокшотов.

Свои лучшие годы в качестве игрока НБА Мюррей провёл в «Кливленд Кавальерс», в рядах которых он выступал на протяжении трёх сезонов (1999—2002). Самым лучшим в его карьере стал сезон 2001/2002 годов, в котором он сыграл в 71 игре, набирая в среднем за матч 16,6 очка и делая 5,2 подбора, 2,2 передачи, 1,0 перехвата и 0,6 блокшота.

25 сентября 2002 года Мюррей был обменен в команду «Торонто Рэпторс» на Майкла Стюарта и на выбор во втором раунде драфта 2004 года. 2 сентября 2005 года руководство «Хищников» отказалось от его услуг, а через шесть дней Лэмонд в качестве свободного агента подписал соглашение с «Нью-Джерси Нетс». В октябре 2006 года Мюррей решил вернуться в «Клипперс» и заключил с ними контракт, но через несколько дней был отчислен из команды.

Его двоюродный брат Трэйси Мюррей, также выступавший в НБА на позиции лёгкого форварда в командах «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Хьюстон Рокетс», «Торонто Рэпторс», «Вашингтон Уизардс», «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс», добился более весомого успеха в лиге, став в сезоне 1994/1995 годов в составе «Рокетс» чемпионом НБА, хотя и не сыграл в плей-офф ни одного матча.

Карьера в младших лигах 

После завершения профессиональной карьеры в НБА Мюррей решил попробовать свои силы в младших лигах, заключив соглашение с командой «Лонг-Бич Брикерс», выступавшей в Американской баскетбольной ассоциации (АБА), впрочем в ней он надолго не задержался (2007). В 2008 году подписал контракт с клубом «Лос-Анджелес Лайтнинг», выступавшим в Международной баскетбольной лиге (IBL), в котором с перерывами провёл три сезона (2008, 2009, 2010), после чего заключил договор с командой «Лос-Анджелес Слэм», также игравшей в АБА (2011—2012), по окончании которого завершил свою профессиональную карьеру.

Зарубежная карьера 
В 2007 году Мюррей ненадолго уехал в Китай, где с перерывами на протяжении двух лет выступал в Китайской баскетбольной ассоциации за «Гуандун Саузерн Тайгерс». В 2009 году Лэмонд отправился в экзотический Бахрейн, где с перерывом в течение двух сезонов играл за команду «Аль-Мухаррак».

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com 
 Статистика на сайте NBA.com 

Баскетболисты США
Игроки «Лос-Анджелес Клипперс»
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки «Торонто Рэпторс»
Игроки «Нью-Джерси Нетс»
Игроки «Гуандун Саузерн Тайгерс»
Родившиеся в Пасадине